Rschawa () ist ein Dorf (derewnja) in der Oblast Kursk in Russland. Es gehört zum Rajon Fatesch und zur Landgemeinde (selskoje posselenije) Baninski selsowjet.

Geographie 
Der Ort liegt gut 51 km Luftlinie nordwestlich des Oblastverwaltungszentrums Kursk im südwestlichen Teil der Mittelrussischen Platte, 6 km nördlich des Rajonverwaltungszentrums Fatesch, 2 km vom Sitz des Dorfsowjet – Tschermoschnoi, 105 km von der Grenze zwischen Russland und der Ukraine, am kleinen Fluss Rschawez (Nebenfluss der Krasawka im Becken der Swapa).

Klima 
Das Klima im Ort ist wie im Rest des Rajons kalt und gemäßigt. Es gibt während des Jahres eine erhebliche Niederschlagsmenge. Dfb lautet die Klassifikation des Klimas nach Köppen und Geiger.

Bevölkerungsentwicklung 

Anmerkung: Volkszählungsdaten

Verkehr 
Rschawa liegt 1 km von der Fernstraße föderaler Bedeutung M2 „Krim“ als Teil der Europastraße E105, 6 km von der Straße regionaler Bedeutung 38K-038 (Fatesch – Dmitrijew), 1 km von der Straße interkommunaler Bedeutung 38N-233 (M2 „Krim“ – 1. Banino), an der Straße 38N-825 (38N-233 – Rschawa) und 28 km vom nächsten Bahnhof Wosy (Eisenbahnstrecke Orjol – Kursk) entfernt.

Der Ort liegt 174 km vom internationalen Flughafen von Belgorod entfernt.

Einzelnachweise 

Rschawa